Heath Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Heath Creek (Rio Grande), Fluss im Brewster County, Bundesstaat Texas
 Heath Creek (Tenmile Creek), Fluss im Dallas County, Bundesstaat Texas